Châteaubourg kan syfta på:
 Châteaubourg, Ardèche
 Châteaubourg, Ille-et-Vilaine